Duygu significa sentiment en turc i s'utilitza com a nom de dona. Persones amb el nom Duygu inclouen:

 Duygu Akşit - jugadora i entrenadora de tennis turca
 Duygu Asena - escriptora turca, defensora dels drets de la dona
 Duygu Bal - jugadora de voleibol i actriu turca
 Duygu Kayaman - innovadora turca
 Duygu Sipahioğlu - jugadora de voleibol turca
 Duygu Yetiş - actriu turca

Prenoms femenins turcs